Palapedia är ett släkte av kräftdjur. Palapedia ingår i familjen Atelecyclidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Palapedia